Kadov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Kadov u Blatné, Gemeinde im Okres Strakonice
 Kadov u Sněžného, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Kadov u Moravského Krumlova, Gemeinde im Okres Znojmo

Siehe auch:
 Kadow